Motti ima više značenja:
 Motti, Verona
 Motti, Vicenza